

Religione 

 Chiesa ortodossa russa – Chiesa ortodossa autocefala
 Chiesa ortodossa russa fuori dalla Russia – giurisdizione del cristianesimo ortodosso formata in risposta alla politica repressiva sovietica nei confronti della religione a seguito della rivoluzione del 1917
 Chiesa russa antico-ortodossa – chiesa ortodossa orientale di tradizione Vecchio Credente

Edifici religiosi 
 Chiesa russa ortodossa (Chiesa di Cristo Salvatore) – chiesa di Sanremo
 Chiesa russa ortodossa della Natività – chiesa di Firenze
 Chiesa russa ortodossa di San Nicola – chiesa di Nizza